|-
| (29501) 1997 WQ32||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29502) 1997 WL35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29503) 1997 WQ38||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29504) 1997 WS44||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29505) 1997 WV44||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29506) 1997 XM||1997 XM||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29507) 1997 XV||1997 XV||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29508) 1997 XR8||||7 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (29509) 1997 YK1||||17 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29510) 1997 YF2||||21 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29511) 1997 YP3||||21 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29512) 1997 YL5||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29513) 1997 YT5||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 29514 Karatsu||||25 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (29515) 1997 YL7||||27 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29516) 1997 YO7||||27 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29517) 1997 YQ10||||30 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29518) 1997 YW11||||31 грудня 1997||Обсерваторія Лайм-Крік||Тара Гульден,Емілі Росс
|-
| (29519) 1997 YH13||||29 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29520) 1997 YH14||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29521) 1997 YK14||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29522) 1997 YL15||||29 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29523) 1997 YO21||||29 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29524) 1998 AE||1998 AE||3 січня 1998||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (29525) 1998 AF||1998 AF||2 січня 1998||Моріяма (Сіґа)||Ясукадзу Ікарі
|-
| (29526) 1998 AV||1998 AV||5 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29527) 1998 AY6||||5 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 29528 Каплинський (Kaplinski)||||10 січня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (29529) 1998 BM||1998 BM||18 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29530) 1998 BT||1998 BT||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29531) 1998 BA1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29532) 1998 BJ1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29533) 1998 BW1||||19 січня 1998||Обсерваторія Ле-Тардьйо||Мішель Боеф
|-
| (29534) 1998 BP7||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (29535) 1998 BF8||||25 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29536) 1998 BC12||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29537) 1998 BW15||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (29538) 1998 BN16||||25 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (29539) 1998 BT23||||26 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29540) 1998 BV24||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29541) 1998 BZ24||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29542) 1998 BZ25||||29 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29543) 1998 BV29||||29 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29544) 1998 BE30||||30 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29545) 1998 BM31||||26 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29546) 1998 BV33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29547) 1998 BA34||||25 січня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Маура Томбеллі
|-
| (29548) 1998 BC42||||19 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29549) 1998 BB44||||25 січня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі,Андреа Боаттіні
|-
| (29550) 1998 BE44||||25 січня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі,Джузеппе Форті
|-
| (29551) 1998 CH1||||5 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 29552 Черн (Chern)||||15 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29553) 1998 CZ3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (29554) 1998 CL4||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 29555 MACEK||1998 DP||18 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (29556) 1998 DR2||||21 лютого 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29557) 1998 DV3||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (29558) 1998 DN4||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (29559) 1998 DS4||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (29560) 1998 DE9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 29561 Яттері (Iatteri)||||21 лютого 1998||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе
|-
| 29562 Денмакдоналд (Danmacdonald)||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (29563) 1998 DY26||||24 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29564) 1998 ED6||||2 березня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 29565 Ґленнґульд (Glenngould)||1998 FD||17 березня 1998||Обсерваторія Ле-Тардьйо||Мішель Боеф
|-
| (29566) 1998 FK5||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29567) 1998 FT13||||26 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 29568 Gobbi-Belcredi||||25 березня 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (29569) 1998 FA23||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29570) 1998 FY27||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29571) 1998 FC29||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29572) 1998 FH30||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29573) 1998 FU38||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29574) 1998 FM45||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29575) 1998 FM51||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29576) 1998 FF52||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29577) 1998 FA53||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29578) 1998 FU53||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29579) 1998 FV54||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29580) 1998 FK55||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29581) 1998 FR55||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29582) 1998 FR58||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29583) 1998 FA60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29584) 1998 FQ60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29585) 1998 FD64||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29586) 1998 FT66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29587) 1998 FR69||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29588) 1998 FM71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29589) 1998 FV98||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29590) 1998 FR115||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29591) 1998 FK121||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29592) 1998 FP123||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29593) 1998 FA129||||22 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29594) 1998 GK8||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29595) 1998 HL14||||26 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (29596) 1998 HO32||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29597) 1998 HT37||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29598) 1998 HB62||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29599) 1998 HZ119||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29600) 1998 HP134||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

29500